Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Álex López Morón e Andrés Schneiter 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Petr Pála (semifinali)
 Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (finale)
 Stephen Huss /  Myles Wakefield (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2003